Wilber est la mascotte officielle de GIMP, un logiciel libre de retouche d'images.

Wilber a été créé le  par le finlandais Tuomas Kuosmanen, connu sous le pseudonyme tigert. La mascotte a reçu des accessoires additionnels d'autres développeurs de GIMP, qui peuvent être trouvés dans le Wilber Construction Kit, inclus dans le code source de GIMP dans : /docs/Wilber_Construction_Kit.xcf.gz

Wilber a été créé avec GIMP.

Mascotte informatique
Projet GNU
Communauté du logiciel libre

en:GIMP#Mascot